Ли́за Энн Уо́лтер (; род. 3 августа 1963, Силвер-Спринг, Мэриленд, США) — американская актриса, комик, режиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Лиза Энн Уолтер родилась в Силвер-Спринге, Мэриленд. Её мать — родом из Сицилии (Италия), а отец — из Эльзаса (Франция).

Окончила Montgomery Blair High School. Изучала драму в Католическом университете Америки, окончила этот институт со степенью бакалавра гуманитарных наук. Позже Уолтер переехала в Нью-Йорк, где начала выступать в клубах в качестве комика.

В 1995 году начала сниматься в кино. Прорывом в кино стала роль Чесси в фильме «Ловушка для родителей» (1998). Вскоре последовали работы Уолтер в качестве режиссёра, сценариста и продюсера.

В 1980-х годах Лиза Энн вышла замуж за Сэма Баума, с которым развелась в 1999 году. У актрисы четверо детей: сын Джордан и дочь Делия от брака с Баумом и сыновья-близнецы — Саймон и Спенсер (род. 2001).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Киноактрисы США